Carl Heinrich Schultz ist der Name folgender Personen:

* Carl Heinrich Schultz (Botaniker) (1805–1867), deutscher Arzt und Botaniker
 Carl Heinrich Schultz (Schriftsteller) (1882–1940), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Carl Heinrich Schultz-Schultzenstein (1798–1871), deutscher Mediziner und Botaniker